Егерь — многозначное слово.
 Егерь — военнослужащий (рядовой) лёгкой пехоты.
 Конные егеря — разновидность лёгкой кавалерии.
 Егерь — работник лесного охотничьего хозяйства, ведающий охотой и охраной животных; охотник-профессионал.
 Егеря — огромные роботы из серии фильмов «Тихоокеанский рубеж».

Название 
 «Егерь» — лёгкий гусеничный вездеход.
 «Егерь» — портативная радиостанция диапазона 27 МГц.
 «Егерь» — пневматическая винтовка.

Фильмы

См. также 
  — фамилия.